Дискография южнокорейской гёрл-группы GFriend состоит из трёх полноформатных альбомов, десяти мини-альбомов и девяиналцати синглов. Группа была расформирована 22 мая 2021 года.

Альбомы

Полноформатные альбомы

Переиздание

Компиляции

Мини-альбомы

Синглы

Другие песни в чартах

Саундтреки

Сольные работы

Примечания

Комментарии

Источники 

GFriend
GFriend